Саккони, Анна — итальянский археолог и филолог-классик.
 Саккони, Антонио (1895—1968) — итальянский шахматист, международный мастер (1951).
 Саккони, Джузеппе (1854—1905) — итальянский архитектор. 
 Саккони, Карло (1808—1889) — итальянский куриальный кардинал.
 Саккони, Маурицио (род. 1950) — итальянский профсоюзный активист, экономист и политик.
 Саккони, Симон Фернандо (1895—1973) — итальянский мастер смычковых инструментов.